Ženská dvouhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2019 probíhala přelomu dubna a května 2019. Do singlové soutěže rabatského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená belgická tenistka Elise Mertensová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Sakkariová.

Vítězkou se stala šestá nasazená Řekyně Maria Sakkariová, jež ve finále zdolala britskou turnajovou sedmičku Johannu Kontaovou po třísetovém průběhu 2–6, 6–4 a 6–1. Na okruhu WTA Tour si tak připsala premiérové turnajové vítězství, když z prvního finále na Silicon Valley Classic 2018 v San José odešla poražena. Bodový zisk jí zajistil návrat do elitní světové padesátky.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2019
WTA Tour 2019